Lafayette County kan refere til flere steder i USA, alle opkaldt efter Marquis de Lafayette:

 Lafayette County, Arkansas
 Lafayette County, Florida
 Lafayette County, Mississippi
 Lafayette County, Missouri
 Lafayette County, Wisconsin
 Lafayette Parish, Louisiana

Se også 
 Fayette County (flertydig)